Филип I, војвода од Орлеана (, 1640 — 1701) био је принц Француске и Наваре, син Луја XIII и брат Луја XIV. Био је познат по титули војвода Орлеански, или само Месје (-{Monsieur}-). Његови наследници чине грану куће Орлеана (Бурбон-Орлеан).

Иако није крио своје хомосексуалне склоности оженио се Хенријетом Стјуарт, сестром Чарлса II краља Енглеске, познатом под надимком Минет (-{Minette}-). Њихов брак није био срећан, а разлог је Филипова дугогодишња веза са племићем Шеваљеом од Лорене. Војвоткиња је умрла 1670. под нејасним околностима. Напослетку Филип се оженио Елизабетом Шарлотом (званом Лиселот) принцезом Палатината. Тај брак је био срећнији и из њега је произашло двоје деце која су преживела детињство. Она су имала бројно потомство и по њима је Филип постао рођак бројних католичких краљевских породица. Његов син, Филип Орлеански, регент Француске, владао је у име малолетног Луја XV. Филипова лоза куће Орлеана владала је Француском од 1830. до 1848. (јулска монархија) у лику Луја Филипа I. 

Предводио је војску у великој победи 1677. у бици код Касела. Луј XIV му после тога више никада није дозволио да командује армијом, говорило се из зависти. Пошто је био искључен из државних и војних послова, Филип се посветио увећању свог имања, колекције уметнина и породици. Он је одговоран за нови дизајн резиденција Пале Ројал и дворца Сен Клу. Саградио је Орлеански канал који је и данас у употреби. Мудрим газдовањем имања сакупио је огромно богатство својој породици. 

Филип је умро од шлога 1701. у дворцу Сен Клу, после свађе са братом око бракова њихове деце.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1640.
Умрли 1701.
Династија Орлеан
ЛГБТ+ особе из Француске